Как быть (How to Deal) — романтическая комедия 2003 года (режиссёр Клэр Килнер).
 Как быть (How To Be) — короткометражная комедия 2008 года (режиссёр Оливер Ирвинг).